Gondola (interieur), onderdeel winkelinterieur
 Gondola (Manica), een district van de Mozambikaanse provincie Manica
 Gondola (tijdschrift), een Belgisch tijdschrift voor de distributiesector

Zie ook 
 Gondel, doorverwijspagina
 Gondel (boot), een boot in Venetië
 Gundelow (ook gundelo of gondola), een type zeilschip, in gebruik in binnenwateren in New England in de 18e eeuw
 Gondel (cabine), een kabelcabine